Jazbine (Gorenja vas - Poljane), een plaats in de Sloveense gemeente Gorenja vas - Poljane
 Jazbine (Šentjur), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjur